Tomislav Crnković ist der Name folgender Personen:

* Tomislav Crnković (Fußballspieler) (1929–2009), jugoslawischer Fußballspieler
 Tomislav Crnković (Biathlet) (* 1991), kroatischer Biathlet